Эринг — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Эринг, Хельмут (род. 1961) — немецкий гитарист и композитор.

Топоним 
 Эринг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Эринг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.